Verzögerung oder verzögern steht für:

 Verzögerung (Telekommunikation), Signallaufzeit zwischen Sender und Empfänger
 Bremsung, siehe Beschleunigung #Negative und positive Beschleunigung
 Bremsverzögerung, Fahrzeugphysik
 militärische Gefechtsart, siehe Operationsart #Verzögerung
 Übertragungsverhalten in der Regelungstechnik, siehe PT1-Glied
 Laufzeitverzögerung von Schall, siehe Delay (Musik)
 Laufzeitverzögerung durch digitaltechnische Bauteile, siehe Gatterlaufzeit
 Laufzeitverzögerung, verschiedene Effekte in Elektroakustik und Tontechnik
 Antischleiermittel (Fotolabortechnik) für die Fotoentwicklung

 Verzögerer steht für:
 Verzögerer (Betonzusatzmittel), verlangsamende Substanzen
 Verzögerer (Polymerisation), Inhibitoren oder Stabilisatoren
 Verzögerer bei Feuerwerk oder Sprengung, siehe Pyrotechnischer Satz #Verzögerungssatz

Siehe auch:
 Verzögerungsmuster (Vorgehensweise bei Sprengungen)